White Rabbits – gruppo di scultrici statunitense
 White Rabbits – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate 
 White Rabbit